Montmirail puede referirse a: 

 Montmirail, comuna francesa situada en Marne.
 Montmirail, comuna francesa situada en Sarthe.